Papà... abbaia piano! (Popi) – film del 1969 diretto da Arthur Hiller
 Popi – serie televisiva statunitense ispirata all'omonimo film del 1969